MNK steht für:
 Mensch, Natur und Kultur, ein Fächerverbund in den Grundschulen des Landes Baden-Württemberg
 Multinationaler Konzern, auch Multinationales Unternehmen
 Flugplatz Maiana (IATA-Code)

mnk steht für:
 Mandinka (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen

MNK